Okręty US Navy o nazwie USS  "Casco":
 Pierwszy  był monitorem. W służbie w latach 1864-65.
 Drugi  USS "Casco" (ID-1957) był okrętem zaopatrzeniowym. W służbie w latach 1918-19.
 Trzeci  był tendrem wodnosamolotów. W służbie w latach 1941-47.

Zobacz też
 USCGC "Casco" (WAVP-370) (później (WHEC-370)

Casco